Натуральне число 653
 653 рік до нашої ери
 653 рік нашої ери